Zeeden ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Walter Zeeden (1916–2011), deutscher Historiker
 Walter Zeeden (1891–1961), deutscher Marinemaler

Siehe auch:
 Zehden